Arapua kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Arapuá, kommun, Minas Gerais, 
 Arapuã, kommun, Paraná, 

Robotskapade Brasilienförgreningar